Die Fotbollsallsvenskan 1951/52 war die 28. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 29. Juli 1951 und endete am 8. Juni 1952.

IFK Norrköping holte sich zum sechsten Mal den Von-Rosens-Pokal als schwedischer Meister. Råå IF und Neuling Åtvidabergs FF stiegen in die zweite Liga ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Karl-Alfred Jacobsson von GAIS erzielte während der Spielzeit 17 Tore und krönte sich damit zum Torschützenkönig der Liga.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1951
Fußballsaison 1951/52